Hamlet Mychitarian (1962–1996) – ormiański piłkarz grający na pozycji napastnika, reprezentant kraju
 Hamlet Mychitarian (ur. 1973) – ormiański piłkarz grający na pozycji pomocnika, reprezentant kraju